Lukacevic ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Lukačević (* 1966), deutscher Filmregisseur
 Leonardo Lukacevic (* 1999), österreichischer Fußballspieler